

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene defensores de título.

Hsieh Cheng-peng y Yi Chu-huan ganaron el título tras derrotar en la final Saketh Myneni y Sanam Singh.

Cabeza de serie

  Marcus Daniell /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Frank Moser /  Divij Sharan (Cuartos de final)

<li>  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Semifinales, baja)
<li>  Gong Maoxin /  Peng Hsien-yin (Primera ronda)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Hong Kong 2015